Агуалва () — португальська власна назва.

Топоніми

Агуалва (Прайя-да-Віторія) — парафія.
 Агуалва (Сінтра) — парафія.